Asharatu mubashirun (Arabisch: العشرة المبشرون بالجنة) is een Arabische term die binnen de islam, met name door soennieten, wordt gebruikt voor de tien metgezellen van Mohammed aan wie het Paradijs beloofd is. Volgens de islamitische Tradities zijn deze tien personen als volgt: 

Islam